Die Saison 1991/92 der 2. Eishockey-Bundesliga war die 19. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse und zugleich die letzte, die zweigleisig ausgetragen wurde. Der Meister EHC Dynamo Berlin stieg direkt in die Bundesliga auf, der Vizemeister EC Ratingen schaffte zudem in den Relegationsspielen die Qualifikation für die höchste Spielklasse. 

Neben dem EV Füssen, der sich am Saisonende freiwillig vom Spielbetrieb zurückzog, und dem Duisburger SV, der während der Spielzeit Insolvenz anmeldete, mussten der ESC Wolfsburg, der Grefrather EC, der EV Ravensburg, der TSV Peißenberg und der EC Bad Tölz in die Oberliga absteigen.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga zweigleisig ausgetragen, wobei in beiden Gruppen zunächst zehn Mannschaften starteten. Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Einfachrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die übrigen Mannschaften seiner Gruppe bestritt. Nach der Vorrunde erreichten die Mannschaften auf Platz 1 bis 5 beider Gruppen die Obere Zwischenrunde, während die weiteren Mannschaften die Untere Zwischenrunde ausspielten. Die besten acht Vereine der Oberen Zwischenrunde qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, aus der der Erste direkt in die Bundesliga aufstieg und der Zweite sich für die Relegationsspiele qualifizierte. Die beiden anderen Mannschaften der Oberen Zwischenrunde nahmen an der Qualifikationsrunde mit den besten Mannschaften der Unteren Zwischenrunde teil. 

Aufgrund der Wiedereinführung der eingleisigen zweiten Liga qualifizierten sich nur die besten vier Mannschaften der Qualifikationsrunde für die folgende Spielzeit, die übrigen Vereine mussten in der Folgesaison in der Oberliga antreten. Die schlechtesten drei Teams der Unteren Zwischenrunde stiegen zudem direkt in die Oberliga ab.

Vorrunde

Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Obere Zwischenrunde,       = Untere Zwischenrunde.

Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Obere Zwischenrunde,       = Untere Zwischenrunde.

Zwischenrunde

Obere Zwischenrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Aufstiegsrunde,       = Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga.

Untere Zwischenrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Qualifikation zur 2. Bundesliga,       = Qualifikation zur Oberliga Nord bzw. Endrunde der Oberliga Süd.

Endrunden

Aufstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Aufstieg in die Bundesliga 1992/93,       = Relegationsspiele zur Bundesliga,       = Saison beendet.

Qualifikation zur 2. Bundesliga 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Klassenerhalt,       = Abstieg.

Der EV Füssen zog sich freiwillig in die Oberliga Süd zurück, wodurch dem ECD Sauerland der Abstieg erspart blieb.

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1991/92